Zielona Góra peut désigner :

en Pologne
 Voïvodie de Zielona Góra, une ancienne voïvodie de 1975 à 1998.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zielona Góra, un village

 dans la voïvodie de Łódź
 Zielona Góra, un village

 dans la voïvodie de Lubusz
 powiat de Zielona Góra, une powiat .
 gmina de Zielona Góra, une gmina rurale
 Zielona Góra, une ville, chef lieu de la powiat et de la gmina de même nom.

 dans la voïvodie de Poméranie
 Zielona Góra, un village